Флаг муниципального образования «Зеленогра́дское городское поселение» Зеленоградского района Калининградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Флаг утверждён 22 апреля 2011 года и направлен в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации для регистрации флага Зеленоградского городского поселения в Государственном геральдическом регистре.

Так как при разработке флага муниципального образования «Зеленоградское городское поселение» не учтены общие принципы разработки муниципальных флагов, утверждённые решением Геральдического совета при Президенте Российской Федерации 15 мая 2003 года, данный флаг в Государственный геральдический регистр Российской Федерации, скорее всего, внесён не будет.

Описание 
Флаг представляет собой полотнище с соотношением ширины к длине 1:1,5, составленное тремя горизонтальными полосами: ярко-зелёной (шириной 2/3 полотнища) и совмещённой (жёлтого и синего цветов), имеющей общую ширину 1/3 полотнища и разделённой между собой синей и белой волнистыми линиями. В верхней части полотнища размещён герб города Зеленоградска и муниципального образования «Зеленоградское городское поселение». Оборотная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую сторону.

Обоснование символики 

Сине-белая волнистая полоса символизирует Балтийское море, жёлтая — его берега с песчаными пляжами, а также солнечный камень — янтарь.

Зелёная полоса символизирует зелёный наряд города Зеленоградска — прилегающих к нему посёлков и лесного массива Куршской косы.

Изображение камбалы сохранилась со времен герба немецкого Кранца.

Примечания 

Флаги с изображением рыбы